Громы́ко () — белорусская фамилия.

Известные носители

А 
 Громыко, Алексей Анатольевич (род. 1969) — директор Института Европы РАН, руководитель Центра британских исследований.
 Громыко, Анатолий Андреевич (1932—2017) — российский дипломат и учёный. Сын Андрея Андреевича Громыко.
 Громыко, Андрей Андреевич (1909—1989) — советский политический и государственный деятель, министр иностранных дел СССР (1957—1985), председатель Президиума Верховного Совета СССР (1985—1988).

В 
 Громыко, Василий Викторович (1932—2017) — советский борец классического стиля, заслуженный тренер СССР, профессор.
 Громыко, Валерий Игоревич (род. 1997) — белорусский футболист.
 Громыко, Виктор Александрович (1923—2019) — белорусский художник.

Г 
 Громыко, Галина Леонтьевна (род. 1923) — доктор экономических наук, профессор МГУ.

Е 
 Громыко, Евгений Васильевич (род. 1962) — российский политик, член Совета Федерации.

И 
 Громыко, Игорь Анатольевич (род. 1954) — российский дипломат. Сын Анатолия Андреевича Громыко, внук Андрея Андреевича Громыко.

М 
 Громыко, Марина Михайловна (1927—2020) — российский историк и этнограф.
 Громыко, Михаил — украинский военный и государственный деятель XVII века, Белоцерковский полковник Войска Запорожского. Один из сподвижников Богдана Хмельницкого.
  (1885—1969) — белорусский прозаик, поэт, педагог, геолог.

О 
 Громыко, Ольга Николаевна (род. 1978) — белорусская писательница, микробиолог.

Ю

См. также 
 Громыка

Примечания